TKK est un sigle de trois lettres qui peut désigner :
 L'université technologique d'Helsinki (en ) ;
 L'armée de terre turque (en ).

Homonymie
Sigle de 3 caractères